Амид — многозначный термин:
 Амид — мусульманское мужское имя.
 Амиды — органические соединения, содержащие амидную группу -CONR1R2.
 Амиды металлов — неорганические соединения, содержащие анион NH2−.